Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Stanecki – polski chórmistrz, dyrygent
 Tomasz Stanecki – polski fizyk
 Zdzisław Stanecki – polski wynalazca
 Zofia Stanecka – polska pisarka dziecięca